Aleksa Ilić (1993) – cestista montenegrino
 Boža Ilić (1919-1993) – pittore serbo
 Brana Ilić (1985) – calciatore serbo
 Branko Ilič (1983) – calciatore sloveno
 Dalibor Ilić (2000) – cestista bosniaco naturalizzato serbo
 Danijela Ilić (1970) – ex cestista jugoslava
 Branko Ilič (1983) – calciatore sloveno
 Ivan Ilić (1972) – pianista statunitense
Ivan Ilic (2001) – calciatore serbo
 Jasmina Ilić (1985) – cestista serba
 Luka Ilić (1999) – calciatore serbo
 Mile Ilić (1984) – cestista serbo
 Sanja Ilić (1951-2021) – tastierista, cantante e compositore serbo
 Saša Ilić (1977) – calciatore serbo
 Saša Ilić (1972) – calciatore serbo-australiano
 Saša Ilić (1970) – calciatore macedone
 Stefan Ilić (1990) – hockeista su ghiaccio serbo
 Velimir Ilić (1951) – politico serbo
 Vojislav Ilić (1862-1894) – poeta serbo